Лабіри́нтові (Anabantiformes) — ряд костистих риб. Підрозділ був виділений ще на початку ХІХ століття під назвою Labyrinthiformes.

Це здебільшого прісноводні риби, поширені переважно в стоячих водоймах Африки, Південної та Південно-Східної Азії. Вони здатні переносити аноксію та отримувати кисень безпосередньо з повітря. Представники родин анабасових, гелостомових, осфронемових та змієголових мають лабіринтовий орган, який дозволяє їм додатково використовувати для дихання атмосферне повітря.

Таксономія 
Ряд містить два підряди і чотири родини:

 підряд Anabantoidei 
 родина Anabantidae 
 Anabas 
 Ctenopoma 
 Microctenopoma 
 Sandelia 
 родина Helostomatidae 
 Helostoma 
 родина Osphronemidae 
 підродина Belontiinae 
 Belontia 
 підродина Osphroneminae 
 Osphronemus 
 підродина Luciocephalinae 
 Luciocephalus 
 Sphaerichthys 
 Ctenops 
 Parasphaerichthys 
 Trichogaster 
 Trichopodus 
 підродина Macropodusinae 
 Betta 
 Parosphromenus 
 Macropodus 
 Malpulutta 
 Pseudosphromenus 
 Trichopsis 
 підряд Channoidei 
 родина Channidae 
 Parachanna 
 Channa 
 Aenigmachanna 

Іноді до складу підряду Channoidei включають також представників родин Nandidae, Badidae і Pristolepididae. Інші автори виділяють їх в окремий, третій підряд Нандовидні (Nandoidei)

Філогенія 
Нижче приведено філогенетичне дерево згідно із Collins et al. (2015):

Примітки

Джерела 
 Ricardo Betancur-R., Edward O. Wiley, Gloria Arratia, Arturo Acero, Nicolas Bailly, Masaki Miya, Guillaume Lecointre and Guillermo Ortí. Phylogenetic classification of bony fishes . BMC Evolutionary Biology (2017) 17:162  

 
Ряди риб
Акантопері